Brecknock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Brecknock Township (Berks County, Pennsylvania)
 Brecknock Township (Lancaster County, Pennsylvania)